Sierra Vista, ville située dans le comté de Cochise, dans l'Arizona.
 Sierra Vista, communauté non incorporée dans le comté de Madera, en Californie.
 Sierra Vista, communauté non incorporée dans le comté de Los Angeles, en Californie.